Тамара Ивановна Тепляшина (1924—2014) — советская учёная, фин­но-угровед, кандидат филологических наук (1955).

Автор более 100 научных работ 3 монографий.

Биография 
Родилась 9 марта 1924 года в деревне Малая Кизня Уральской области, ныне Дебесский район Удмуртской Республики, в крестьянской семье.

В 1931—1934 годах училась в начальной школе в своей деревне, в 1934—1937 годах — в Усть-Лемской неполной средней школе. Затем, переехав в Ижевск, работала и училась в школе рабочей молодежи.

В 1941 году поступила на литературный факультет Удмуртского педагогического института (ныне Удмуртский государственный университет), а в декабре 1942 года ушла на фронт Великой Отечественной войны, где с 1944 года служила в  береговой обороны Тихоокеанского флота, а до января 1946 года — зенитчицей  зенитно-артиллерийском полку Противовоздушной обороны Северного флота.

После непродолжительной учёбы в Удмуртской областной партшколе, в 1946 году Тамара Тепляшина поступила на финно-угорское отделение восточного факультета Ленинградского государственного университета. В 1949 году, по окончании вуза, работала младшим научным сотрудником Удмуртского НИИ при Совете Министров Удмуртской АССР. В 1952—1955 годах обучалась в аспирантуре Института языкознания Академии наук СССР под руководством В. И. Лыткина и в 1955 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Тыловайский диалект удмуртского языка». После защиты диссертации в 1956—1959 годах работала ассистентом кафедры русского языка Рязанского педагогического института (ныне Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина). В 1959 года Теляшина вернулась в Москву и до выхода на пенсию трудилась в Институте языкознания АН СССР (ныне Институт языкознания РАН), вначале младшим, а затем старшим научным сотрудником сектора/лаборатории финно-угорских языков.

Умерла 24 декабря 2014 года в Москве.

Была награждена орденом Отечественной войны II степени (1985) и медалями, среди которых «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Удостоена звания «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики» (1994).

Примечания

Ссылки 
 ТЕПЛЯШИНА Тамара Ивановна
 Тамара Ивановна Тепляшина (1924—2014)
 Тепляшина Тамара Ивановна
 Круглый стол, посвященный памяти Т. И. Тепляшиной

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне
Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Рязанского государственного университета
Сотрудники Института языкознания РАН
Заслуженные деятели науки Удмуртской Республики
Исследователи удмуртского языка